Sagan om ringen kan syfta på: 
 Sagan om ringen – en fantasyroman från 1954–1955 av J.R.R. Tolkien
 Sagan om ringen (1978) – en animerad filmatisering av romanen, gjord av Ralph Bakshi 197
 Sagan om ringen (film) – första delen i New Line Cinemas filmtrilogi Härskarringen
 Sagan om Ringen (musikalbum) – ett musikalbum av Bo Hansson, inspirerat av romanen
 Sagan om Ringen (radioteater, 1995) – radiopjäs från 1995 av Sveriges Radio P1, baserad på romanen
 Sagan om ringen - rollspelet – ett rollspel utgivet av Target Games som utspelar sig i samma värld som bokserien;
 Sagan om ringen: Maktens ringar – en TV-serie från 2022 producerad av Amazon

Se aven
 Trilogin om Härskarringen (film) – New Line Cinemas filmtrilogi baserad på romanen